Малышевичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малышевичи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Малышевичи — деревня в Слуцком районе Минской области.